Бридженд — город в Уэльсе, Великобритания.
 Бридженд — округ в Уэльсе, Великобритания.
 Бридженд — деревня в Ирландии.